Thomas Fearnley (1802-1842) – pittore norvegese
Thomas Fearnley (1841-1927) – filantropo e industriale norvegese, figlio del precedente
Thomas Fearnley (1880-1961) – filantropo e industriale norvegese, nipote del pittore e figlio del precedente